Чесменское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Чесменское сельское поселение — входит в Бобровский район

Челябинская область
 Чесменское сельское поселение — входит в Чесменский район